3 marca 2013 rozegrano mecz siódmej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2012, EB/Streymur, oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2012, Víkingur Gøta. Po raz trzeci w historii puchar przypadł graczom z Eiði i Streymnes.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2013 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych